Il doppio del torneo di tennis Trofeo Manta Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eric Nunez e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Horia Tecău 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Cuevas /  Brian Dabul (semifinali)
 Eric Nunez /  Jean-Julien Rojer (Campioni)

 Thiago Alves /  Rogério Dutra da Silva (primo turno)
 Nicholas Monroe /  Horia Tecău (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Manta Open 2006